Esistono più comuni francesi con questo nome

Genouilly – Cher
Genouilly – Saona e Loira